Black and White () — первый студийный альбом американской христианской рок-группы Royal Tailor, выпущенный компанией Essential Records 7 июня 2011 года и распространяемый через Provident Label Group. На 54-й церемонии «Грэмми» альбом получил номинацию в категории Лучший альбом современной христианской музыки.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, Christian Broadcasting Network, Cross Rhythms, Louder Than the Music, New Release Tuesday.

Список треков

Чарты

Примечания 

Современная христианская музыка